Черёмушки — село Стебаевского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

Основано в 1940-х годах. Первоначально это было отделение имени Кирова свекловичного совхоза, центральная усадьба которого располагалась в селе Боринское. Позже оно стало центральной усадьбой совхоза имени Кирова.

В 1994 году было обозначено на карте как свх. им. Кирова (нежил.). Однако позже селение вновь стало населяться, а 12 мая 2003 года постановлением правительства РФ стало селом Черёмушки.

Сегодня в Черёмушках семь улиц — Кирова, Молодёжная, Новая, Садовая, Центральная, Лесная и Брусничная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района
Объекты, названные в честь Сергея Кирова